Relay w terminologii brydżowej oznacza sztuczną odzywkę, która jest forsująca i prosi partnera o ujawnienie czegoś więcej o jego ręce niż do tej pory przekazał. Prostym przykładem relaya jest Stayman.

Licytacja